Jeziorko (powiat Braniewski), een plaats in het Poolse district Braniewski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Jeziorko (powiat Giżycki), een plaats in het Poolse district Giżycki, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Jeziorko (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Turecki, woiwodschap Groot-Polen
 Jeziorko (powiat Łódzki Wschodni), een plaats in het Poolse district Łódzki Wschodni, woiwodschap Łódź
 Jeziorko (powiat Łowicki), een plaats in het Poolse district Łowicki, woiwodschap Łódź
 Jeziorko (powiat Pabianicki), een plaats in het Poolse district Pabianicki, woiwodschap Łódź
 Jeziorko (powiat Wieluński), een plaats in het Poolse district Wieluński, woiwodschap Łódź
 Jeziorko (powiat Zduńskowolski), een plaats in het Poolse district Zduńskowolski, woiwodschap Łódź
 Jeziorko (Podlachië), een plaats in het Poolse district Łomżyński, woiwodschap Podlachië
 Jeziorko (Świętokrzyskie), een plaats in het Poolse district Kielecki, woiwodschap Świętokrzyskie
 Jeziorko (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Wałecki, woiwodschap West-Pommeren

 Jeziórko (Mazovië), een plaats in het Poolse district Piaseczyński, woiwodschap Mazovië
 Jeziórko (Pommeren), een plaats in het Poolse district Chojnicki, woiwodschap Pommeren